Лорел Парк има више значења:
 Лорел Парк (Вирџинија)
 Лорел Парк (Северна Каролина)